Isbell steht für:

 Mount Isbell, Berg in Antarktika

Isbell ist der Familienname folgender Personen:

 Alvertis Isbell (* 1940), US-amerikanischer Musikproduzent, Songwriter und Musikmanager, siehe Al Bell
 Cecil Isbell (1915–1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Jason Isbell (* 1979), US-amerikanischer Southern-Rock-Musiker
 Jeffrey Isbell (* 1962), US-amerikanischer Musiker
 John Isbell (1930–2005), US-amerikanischer Mathematiker